Cvitanović ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Cvitanović (* 1970), kroatischer Fußballspieler
 Mario Cvitanović (* 1975), kroatischer Fußballspieler
 Predrag Cvitanović (* 1946), kroatischer Physiker